Distrito 16 o distrito XVI puede hacer referencia a: 

 el distrito XVI de Budapest, Hungría.
 el distrito 16 de Madrid, España.
 el XVI Distrito de París, Francia.
 el distrito 16 de Valencia, España.
 el Distrito 16 (Chile)